Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „26”:

Polskie:
 26 Dywizja Ludwika Kamienieckiego (1813)
 26 Dywizja Piechoty (1921–1939)
 26 Dywizja Piechoty AK (1944)

Austro-węgierska
 26 Dywizja Piechoty Obrony Krajowej (do 1917) → 26 Dywizja Strzelców (1917–1918)

Niemieckie:
 26 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (1 Królewsko-Wirtemberska) (1871–1919)
 26 Dywizja Rezerwowa (1914–1919)
 26 Dywizja Obrony Krajowej
 26 Dywizja Piechoty (III Rzesza) (1935–1945)

Rosyjska:
 26 Dywizja Piechoty